Bleistein ist der Familienname folgender Personen:

Clemens Bleistein (* 1990), deutscher Langstreckenläufer
Roman Bleistein (1928–2000), deutscher Jesuit und Hochschullehrer